Svetovno prvenstvo v atletiki 1991 je tretje svetovno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 24. avgustom in 1. septembrom 1991 na olimpijskem stadionu v Tokiu, Japonska. Udeležilo se ga je 1517 atletov iz 167-ih držav, ki so tekmovali v 43-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na IAAF

1991
1991 v športu
Športne prireditve na Japonskem
Šport v Tokiu